Quark puede referirse a:
 El quark, una partícula subatómica.
 El queso quark, un queso batido, de textura untuosa y blanca, de aroma fresco y sabor ligeramente ácido.
 QuarkXPress, un programa de autoedición.
 Quark, un personaje de Star Trek.
 Quark, una serie de televisión de ciencia ficción estadounidense desde el punto de vista de la comedia.